Nahor, Nachor eller Nakor kan syfta på:

 Nahor (Serug) – farfar till Abraham
 Nahor (Terach) – storebror till Abraham
 Nahor, annat namn på Blåfår